Alzimma és un grup musical de Hard Rock nascut a Barcelona que va estar actiu entre el 1992 i el 1997. El grup el formaven Roger Cortal a la bateria, Francesc Cortal a guitarra i piano, Sergi Marzabal al baix i veus, i Sebas Mery a la veu i guitarres.
Durant els 5 anys que van tocar junts, van enregistrar dos discs; "Alzimma" (1994) editat per Al·lel·luia Records i "Connexió?" (1997) que no es va editar.

Enllaços externs 
 

Grups de música barcelonins